Село
 Прикладники
Контрольно-пропускний пункт
 Прикладники (пункт контролю)